Miejscowości w USA:
 Hustisford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Hustisford – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Hustisford (ang. Hustisford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge